FM+ (pronunciado FMMás) es una radioemisora chilena ubicada en la comuna de Talca, en el 92.3 MHz del dial FM en dicha comuna, frecuencia donde operaron antiguamente las extintas emisoras como Fantástica y Musical. Inició oficialmente sus transmisiones la madrugada del día sábado 1 de febrero de 2020.

Historia 
El proyectó comenzó a gestarse de manos de Germán Egaña Castillo (Ex Productor General de Radio Paloma) mucho tiempo antes, pero por razones de diversa consideración, no se había podido concretar. Egaña asumió como director y gerente de la emisora.

Así, poco a poco, comenzaron a aparecer a mediados de enero de 2020 los avisos del lanzamiento de esta emisora, muchos de ellos en sus páginas de Facebook, Twitter e Instagram.

La marcha blanca de la estación partió a las 22:00 h del día viernes 31 de enero de 2020, con un espacio de espera y bienvenida conducido por Ricardo Fernández Inostroza, Juan Carlos Fuentes Ugarte y Jorge Vergara Sobarzo, tres voces consolidadas en la radiodifusión maulina y con basta experiencia.

Finalmente, el estreno oficial se produjo justo a las 00:00 h del día sábado 1 de febrero de 2020, donde se presentó el jingle de la emisora y después con el correr de sus primeras horas de transmisión, también se presentó a sus locutores restantes que son la Curicana Cecilia González Madrid. En el área de prensa estará también el periodista talquino Jaime Morales Amaya, quien también es corresponsal de Radio Cooperativa en la ciudad y la Región del Maule. 

En el ámbito comercial, las voces estarán a cargo de locutores altamente reconocidos en dicha área a nivel nacional, como lo son Fernando Solís Lara, Luís Muñoz Villarroel y Juan Ignacio Abarca.

Directivos 
 Germán Egaña Castillo

Voces 
 Cecilia González Madrid
 Ricardo Fernández Inostroza
 Juan Carlos Fuentes Ugarte
 Jorge Vergara Sobarzo

Voces Comerciales 
 Fernando Solís Lara
 Luís Muñoz Villarroel
 Juan Ignacio Abarca

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio Web de FM+
 

FM+
Empresas de Talca